Antonio Costa puede hacer referencia a:

Antonio Costa (militar español), militar español héroe de la Guerra de la Independencia;
António Costa, jurista y político portugués del siglo XX;
Antonio Costa, político español;
António da Costa, escultor portugués;
António Bernardo da Costa Cabral, noble y político portugués del siglo XIX;
Antonio Cipriano Costa y Cuxart, botánico español.